Сван () — шведське прізвище.

Відомі носії прізвища:
 Сван Альфред (1879–1931) — шведський стрілець, триразовий олімпійський чемпіон.
 Сван Гунде (1962) — шведський лижник та автогонщик, чотириразовий олімпійський чемпіон.
 Сван Оскар (1847–1927) — шведський стрілець, триразовий олімпійський чемпіон.

Шведські прізвища